Весёлый Кут — название населённых пунктов:

Россия 
 Весёлый Кут — упразднённый посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Весёлый Кут — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Весёлый Кут — посёлок в городском округе Ухта Коми.
 Весёлый Кут — деревня в Купинском районе Новосибирской области.

Украина 
 Весёлый Кут — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Весёлый Кут — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Весёлый Кут — село в Таращанском районе Киевской области.
 Весёлый Кут — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Весёлый Кут — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Весёлый Кут — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Весёлый Кут — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Весёлый Кут — село в Арцизском районе Одесской области.
 Весёлый Кут — село в Тальновском районе Черкасской области.
 Весёлый Кут — село в Шполянском районе Черкасской области.

Весёлый Кут — название станций:
 Весёлый Кут — железнодорожная станция в селе Новоборисовка Великомихайловского района Одесской области.